Ел Јума има више значења:

 Ел Јума (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Јума (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Јума (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику